

События 

 10 июня — Битва при Мардж-Уюне.
 19 июня — Битва при Кальвскиннете: ярл Эрлинг Скакке убит. Битва изменила ход гражданской войны в пользу биркебейнеров.
 Август — Битва у брода Иакова.
 Третий Латеранский собор
 Мир герцога Леопольда V Австрийского с Чешским княжеством.
 Георгий III короновал на царство Тамару.
 На юге Пиренейского полуострова Альмохады начали крупное наступление на Португалию, как на суше, так и на море.
 Мухаммад Гури захватил Пешавар.
 Написан Портрет Минамото но Ёритомо

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1179 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1179 году

См. также